Georg Handke ist der Name folgender Personen:

* Georg Ulrich Handke (1894–1962), deutscher Politiker (USPD, KPD, KAG, SED)

Georg Handke steht für:

 Georg Handke (1975), Frachtschiff der Deutschen Seereederei der DDR